Luetkenia är ett släkte av kräftdjur. Luetkenia ingår i familjen Cecropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Luetkenia